Chamaesciadium subnudum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Charles Baron Clarke och H.Wolff, och fick sitt nu gällande namn av C.Norman. Chamaesciadium subnudum ingår i släktet Chamaesciadium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
subnudum